Wallraff ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Wallraff (* 1971), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Arnold Wallraff (* 1949), deutscher Ökonom und Präsident des BAFA
 Cuco Wallraff (* 1963), deutscher Schauspieler
 Diego Wallraff (* 1961), deutscher Schauspieler
 Dieter Wallraff (1942–1995), deutscher Politiker (SPD)
 Günter Wallraff (* 1942), deutscher Enthüllungsjournalist und Schriftsteller
 Hermann Josef Wallraff (1913–1995), deutscher katholischer Theologe und Sozialethiker
 Julius Skarba-Wallraff (1883–1943), deutscher Architekt
 Martin Wallraff (* 1966), deutscher evangelischer Theologe
 Wolfgang Wallraff (* 1943), deutscher Physiker

Siehe auch:
 Wallraf (Begriffsklärung)
 Waldraff (Begriffsklärung)
 Leopold Walraf (1877–1957), deutscher Politiker (CDU)